Apor je priimek več oseb:
 Noémi Apor, madžarska igralka
 Samuel Apór de Al-Tórja, avstro-ogrski general
 Vilmos Apor, madžarski rimskokatoliški škof